Minle bezeichnet:

 Minle (民乐县), Kreis der Stadt Zhangye in der chinesischen Provinz Gansu
 Minle (Beiliu) (民乐镇), Großgemeinde der Stadt Beiliu im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China
 Minle (Huayuan) (民乐镇), Großgemeinde im Kreis Huayuan in der chinesischen Provinz Hunan
 Minle (Jinggu) (民乐镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jinggu in der chinesischen Provinz Yunnan
 Minle (Qing’an) (民乐镇), Großgemeinde im Kreis Qing’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Minle (Yongdeng) (民乐乡), Gemeinde im Kreis Yongdeng in der chinesischen Provinz Gansu
 Minle (Wuchang) (民乐朝鲜族乡), Nationalitätengemeinde der Koreaner in der Stadt Wuchang in der chinesischen Provinz Heilongjiang